Фауреј има више значења:

 Фауреј (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Фауреј (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Фауреј (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Фауреј (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Фауреј (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Фауреј (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији